Kaiserspiel steht für:
 Karnöffel, ein historisches Kartenspiel
 ein Schweizer Kartenspiel, siehe Kaisern (Kartenspiel)
 eine Trainingsvariante von Tischtennis, siehe Tischtennis (Freizeitsport)#Kaiserspiel
 Kaiserspiel - Bismarcks Reichsgründung in Versailles, Dokumentar-Spielfilm über die Gründung des Deutschen Reiches 1871